Parque Bicentenario o Parque del Bicentenario, es el nombre dado a diversos parques o sitios; generalmente tales nombres conmemoran los doscientos años del inicio de la emancipación hispanoamericana.

Parque Bicentenario (Cerrillos) en Santiago de Chile.
Parque Bicentenario (Vitacura) en Santiago de Chile.
Parque Bicentenario (Ciudad de México).
Parque del Bicentenario en El Salvador.
Parque Bicentenario en Quito.
Parque del Bicentenario (Buenos Aires) (sede principal de Tecnópolis).
Parque Bicentenario Querétaro.
Parque Bicentenario en Cochabamba.